

Geografia

Romania
 Cristești, comune del distretto di Botoșani
 Cristești, comune del distretto di Iași
 Cristești, comune del distretto di Mureș

Moldavia
 Cristești, comune del distretto di Nisporeni